Буксторф, Иоганн () — имя нескольких представителей семьи немецких гебраистов:
 Буксторф, Иоганн I (1564—1629);
  (1599—1664) сын предыдущего;
 Буксторф, Иоганн Яков (1645—1705), сын предыдущего;
 Буксторф, Иоганн III (1663—1732), племянник предыдущего;
 Буксторф, Иоганн Рудольф (1747—1815), правнук Иоганна I;

Примечания